() — румынский фильм 1996 года (режиссёр Лучиан Пинтилие), номинант Каннского кинофестиваля (Франция).
  () — португальский фильм 2000 года (режиссёр Жозе Насименту), лауреат португальской премии «Золотой глобус» и заявка от Португалии на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
  () — австралийский короткометражный телефильм 2007 года (режиссёр Майкл Лонгботтом).
 «Слишком поздно» () — американский фильм 2015 года (режиссёр Дэннис Хаук), номинант кинофестивалей в Лос-Анджелесе (США) и Ольденбурге (Германия).